«Труд за рубежом» (ТЗР) — научно-аналитический журнал о социально- трудовых отношениях за рубежом, издаваемый Научно-исследовательским Институтом труда и социального страхования Минздравсоцразвития России с 1989 года. Периодичность выхода — 4 раза в год, а также тематические выпуски. Журнал является информационным ресурсом, предназначенным для освещения опыта решения практических вопросов социально-трудовых отношений за рубежом и анализа перспектив использования этого опыта в Российской Федерации. Издание рассчитано на широкий круг читателей: научных работников, преподавателей вузов, аспирантов, докторантов, студентов экономических специальностей вузов.

Журнал регулярно рассказывает об изменениях в экономической жизни страны и мира, реакциях на эти изменения членов научного сообщества, политиков, бизнесменов, экономистов-практиков. В редакционный совет и редколлегию входят крупные учёные-экономисты и исследователи. Ряд вопросов освещается в журнале и иностранными авторами.

Статус издания 
Журнал «Труд за рубежом» является одним из широко цитируемых в научных кругах изданием. При обработке базы данных Научной Электронной Библиотеки было установлено, что на журнал идут многочисленные ссылки в других изданиях. Журнал пользуется высоким авторитетом за компетентность, профессионализм, практическую направленность, точность и достоверность публикуемых материалов о труде за рубежом.

История 
Журнал «Труд за рубежом» в качестве научно-аналитического издания начал ежеквартально выпускаться с 1989 года. Создание научного журнала по инициативе коллектива Института труда и социального страхования и его дирекции во главе с доктором экономических наук, профессором Е.Г. Антосенковым осуществлялось при активной поддержке Госкомтруда СССР, а затем и Министерства.

Изначально "Труд за рубежом" был задуман как информационный ресурс для освещения опыта решения практических вопросов социально-трудовых отношений за рубежом. За более чем 20-летний период в журнале было опубликовано более 800 статей и научных сообщений, авторами которых выступали ведущие ученые - крупные специалисты по зарубежным странам и труду за рубежом, в основном доктора и кандидаты экономических, юридических и социологических наук со знанием иностранных языков. Материалы для статей переводились не только с английского, французского, немецкого, но и с китайского, японского, арабского и целого ряда других языков. В журнале выступали и видные западные ученые - представители современных научных школ. К каждой статье прилагался перечень источников, на основе которых она была написана, что обеспечивало ввод в научный оборот новейших данных.

Наряду с авторскими статьями в научном журнале «Труд за рубежом» публиковались официальные материалы - все ратифицированные Российской Федерацией конвенции МОТ, международные соглашения и программы сотрудничества в социально-трудовой сфере, иные материалы, в частности: впервые на русском языке Трудовой кодекс (Закон о труде) КНР, Европейский трудовой договор (контракт), а также Европейская социальная хартия (пересмотренная) и другие законодательные акты и документы.

После ликвидации в Институте отдела изучения труда в зарубежных странах редакция практически объединила ведущих специалистов в области экономики труда, трудового права, рынка труда, социологии труда, социального страхования, занятых исследованием социально-трудовых проблем за рубежом. Начались постоянные публикации о трудовом потенциале, иностранной рабочей силе, системе образования, пенсионном обеспечении, нормировании труда и трудовой миграции, охране труда, трудовом праве за рубежом и так далее.

Журнал стал важным источником международной информации по труду и социальным вопросам для сотрудников Министерства, его материалы широко используются в педагогической, научной и практической работе, в информационно-аналитическом обеспечении высших органов государственной власти и управления. Так, Парламентская библиотека Российской Федерации при слушаниях по проектам законов неоднократно размножала тексты статей из научного журнала «Труд за рубежом» для депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, а его авторы выступали там в качестве экспертов и консультантов.

Первые номера журнала 
Выпуск в 1989 году научного журнала «Труд за рубежом» сразу вызвал большой интерес у общественности. Несмотря на то, что его распространение осуществлялось первоначально через магазин «Книга - почтой» по заказам читателей, к основному тиражу журнала 5000 экземпляров пришлось допечатывать еще 4000 экземпляров. Очевидно, популярность журнала была обусловлена рядом факторов. Во-первых, актуальностью рассматриваемых в нем вопросов, так как нет такой сферы человеческой деятельности, в которой можно было бы достигнуть существенных результатов без труда. Во-вторых, возросшим интересом общественности и в особенности специалистов к конкретной практике решения социально-трудовых вопросов в других странах и организации труда за рубежом в принципе. В-третьих, отсутствием в тот период объективной информации о путях решения социально-трудовых проблем за рубежом. В-четвертых, необходимостью использования опыта цивилизованных стран в новых условиях становления рыночных отношений.

Жизнь подтвердила правильность сделанного выбора при создании журнала и основных направлений его публикаций. В первом номере журнала «Труд за рубежом» в обращении к читателям отмечалось, что в современных условиях социально-экономические проблемы труда приобретают первостепенное значение в преобразованиях в области экономики и социальных отношений, проводимых в нашей стране. К тому времени были намечены общие направления совершенствования экономики, прямо и непосредственно связанные с формированием и использованием трудового потенциала общества. Шел активный поиск новых форм и методов более эффективной подготовки кадров рабочих и специалистов, организации, стимулирования и нормирования их труда, повышения производительности, расширения возможностей последовательного улучшения социально-экономических условий жизни всех слоев населения нашего общества. Большее внимание стало уделяться разработке проблем социального обеспечения и социального обслуживания и страхования, в том числе подготовке нового пенсионного законодательства.

Период конца XX века 
Необходимость знать, как решаются многие вопросы труда за рубежом, особенно возросла в начале преобразований в нашей стране, когда рухнули устои административно-командной системы.

«Нельзя сказать, что до этого времени к нам не поступали сведения о социально-трудовых отношениях в зарубежных странах и соответствующий опыт по-настоящему не изучался. Институт труда располагал крупным отделом проблем труда за рубежом с высококвалифицированными специалистами, но результаты их работы публиковались в сборниках, выпускаемых тиражом 50 – 100 экземпляров с грифом «Для служебного пользования», которые рассылались по «особому» списку», — вспоминает З.С. Богатыренко, главный редактор журнала «Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации» (будучи в те годы главным редактором "ТЗР") в своем интервью .

Перемены и глубокие преобразования в российском обществе, переход к рыночным отношениям потребовали активного поиска новых форм и методов решения социально-трудовых вопросов. В этот период публикации журнала содержат богатый материал и предлагают варианты решения проблем, поставленных жизнью. Эти варианты составляют достаточно надежную базу для отбора и оценки конкретных позиций, которые могут быть эффективны в наших условиях. В то же время в журнале публикуется информация о трудностях и сложностях в сфере труда за рубежом, о путях их преодоления.

Предусматривалось, что публикуемая информация будет основана на анализе соответствующих документов по этим вопросам, наблюдениях за трудом за рубежом, а также научной и периодической печати. Ставилась цель, чтобы в научном журнале нашли широкое освещение вопросы формирования и использования трудовых ресурсов, трудового потенциала и рабочей силы, организации труда и заработной платы, безработицы, форм и систем материального стимулирования, уровня жизни, социального страхования и социального обслуживания различных групп трудящихся и населения за рубежом. Особое внимание уделялось формирующимся в зарубежных странах новым подходам к решению социальных проблем, существующих в сфере трудовой миграции, миграционной политике других стран, а также трудового права.

Новый период издания 
Более 20 лет научный журнал «Труд за рубежом» знакомил своих читателей с проблемами функционирования социально-трудовой сферы за рубежом с помощью традиционного печатного издания.  Сегодня «Труд за рубежом»,  учитывая веяния современной эпохи, стал электронным журналом. С сентября 2010 года журнал является «онлайн-изданием» и размещается в сети Интернет.

Это не просто смена формата - меняется концепция издания. Издатель – «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» - ставит перед журналом новые цели: расширить читательскую аудиторию, на бесплатной основе знакомить широкую общественность (и не только научную) с подходами решения социально-трудовых проблем в разных странах мира и сопоставлять зарубежный опыт с российским, рассказывать читателям о том, какие зарубежные технологии управления социально-трудовой сферой применяются в нашей стране, и насколько эффективно.

Для успешного осуществления этой большой работы трудно переоценить значение опыта других, особенно экономически развитых стран. В конкурентной борьбе капиталистические корпорации ищут и находят новые формы и методы эффективного использования труда различных групп трудящихся в процессе производства. Все более важным фактором достижения этих целей в условиях научно-технического прогресса становится активная социальная политика, направленная на комплексное решения проблем, связанных с качеством трудовой жизни, повышением роли сферы обслуживания населения.

Особое значение среди проблем, которые могли представлять интерес не только с познавательной точки зрения, но и с позиции конкретных методов и форм, применяемых в зарубежных странах, является проблема управления трудовыми ресурсами, учитывая, что в нашей стране все большие масштабы приобретал процесс высвобождения, переподготовки, перераспределения и трудоустройства различных групп трудящихся в условиях интенсификации общественного производства. Значительно возросла роль этих проблем в условиях глобального Финансово-экономического кризиса.

Обновленный, теперь уже «онлайн» журнал Журнал "Труд за рубежом" призван стать изданием, доступным массовому читателю, интересующемуся состоянием и развитием социально-трудовой сферы в России и за рубежом, интеграцией России в мировое социальное пространство, новыми технологиями, используемыми различными странами мира в управлении социальными и трудовыми процессами.

В настоящее время доступ к материалам журнала является открытым и без ограничений.

Тематические номера 
С учетом актуальности и потребности отдельные номера журнала были посвящены определенной тематике.

Так, один из номеров журнала назывался «Кадровая политика и управление персоналом». В нем опубликованы статьи о современной кадровой политике зарубежных фирм; роли и функциях службы кадров; формах и методах оценки работников; управлении персоналом в японских фирмах и др. Выпускались номера журнала, посвященные коллективному договору и индивидуальному контракту; социальной защите и социальному страхованию в условиях рыночных отношений; Международной организации труда и основным направлениям её нормотворческой деятельности и др.

В журнале опубликован ряд обстоятельных статей о трудоустройстве иностранных работников, трудовой миграции и иммиграционной политике таких стран, как Канада, США, Австралия и др., в которых рассказывалось о новейшем законодательстве в области привлечения иностранной рабочей силы, наиболее привилегированных категориях иммигрантов, о порядке въезда в страну и о других вопросах, вплоть до перспективных в ближайшие годы профессиях, подготовке кадров и профессиональном образовании. В журнале освещались основные направления миграционной политики ведущих западных стран по отношению к российским гражданам, проблемы рынка труда и занятости.

При рассмотрении современных проблем труда во всем мире, особенно в условиях финансового кризиса и преодоления его последствий, в ряде статей ставятся задачи по достижению ключевых показателей социально-экономического развития. Наш душевой ВВП составляет менее 30% от уровня США, он в 2,5 раза ниже соответствующих показателей Англии, Франции и Германии, отстает от достигнутого Польшей, Венгрией, Словакией и другими странами. А показатели по уровню производительности труда, организации труда и производства, доходам населения, социальному обеспечению в экономически развитых странах дают основание сделать соответствующие выводы.

Заслуживают большого внимания анализ антикризисных программ и мер, осуществляемых в экономически развитых странах мира. В связи с тем, что наш старый механизм экономического роста главным образом за счет сырьевых доходов исчерпывает себя, и чтобы не обречь свою экономику на длительную стагнацию, необходимо глубокое изучение зарубежного опыта и его использование с учетом наших конкретных условий. Именно поэтому в публикуемых в научном журнале статьях на основе изучения опыта экономически развитых стран вносятся предложения о возможном его применении в Российской Федерации.

Основные разделы журнала "Труд за рубежом" 
 Человеческий капитал и труд
 Подготовка и повышение квалификации кадров
 Организация и нормирование труда
 Трудовое право
 Перспективы ратификации Российской Федерацией конвенций МОТ
 Материалы Международной организации труда
 Занятость и рынок труда
 Заработная плата и материальное стимулирование
 Социальная защита
 Трудовые отношения
 Организация труда и производства на предприятии
 Оплата труда
 Реформы и модернизация социального обеспечения
 Управление персоналом
и другие.

Авторы журнала 
В журнале выступали такие видные ученые - профессора и доктора наук, как В.В. Антропов, Н.В. Владова, С.В. Емельянов, Б.Г. Збышко, М.В. Каргалова, И.Я. Киселев, Г.М. Костюнина, Л.Ф. Лебедева, А.М. Лушников, С.М. Никитин, А.А. Никифорова, А.А. Попов, В.Д. Роик, Г.Э. Слезингер, В.Б. Супян и др.

Широкий отклик вызывали опубликованные в журнале статьи кандидатов наук и крупных специалистов Н.М. Антюшиной, Ю.К. Балашова, Н.Т. Вишневской, С.П. Лукьяненко, Т.Н. Матрусовой, Е.К. Медведевой, А.А. Муравьевой, Д.С. Некипелова, Г.М. Никольской, А.К. Попова, О.М. Роговиной, А.А. Силина, А.А. Соболевской, Т.В. Соколовой, М.П. Степановой, Е.Е. Шестаковой, А.А. Шлихтера.

Журнал «Труд за рубежом» всегда был открыт для публикации результатов исследований молодых ученых. Одними из первых своих печатных работ были статьи в журнале творческой молодежи - ныне кандидатов юридических наук, доцентов Н.Л. Лютова и Д.В. Черняевой. Большой вклад внесли в работу по изданию журнала Э.А. Макарова, Ф.Б. Цалкина, З.Г. Карабанова-Кожитова, А.К. Олифиров, А.А. Павловский, Н.Ю. Родионова.

Редакционный совет 
 А.Л. Сафонов - заместитель Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор (председатель) 
 В.В. Федин - генеральный директор ФГУП «НИИ ТСС» Минздравсоцразвития России, кандидат экономических наук
 З.С. Богатыренко - главный редактор журнала «Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации» 
 В.В. Куликов - первый заместитель генерального директора ФГУП «НИИ ТСС» Минздравсоцразвития России, доктор экономических наук, профессор
 В.Д. Роик - заместитель генерального директора ФГУП «НИИ ТСС» Минздравсоцразвития России, доктор экономических наук, профессор
 А.А. Разумов - заместитель генерального директора ФГУП «НИИ ТСС» Минздравсоцразвития России, доктор экономических наук, профессор 
 Н.К. Кульбовская - заведующий отделом Управления охраны труда ФГУП «НИИ ТСС» Минздравсоцразвития России, доктор экономических наук, профессор 
 Р.А. Яковлев - главный научный сотрудник Управления заработной платы и доходов населения ФГУП «НИИ ТСС» Минздравсоцразвития России, кандидат экономических наук

Редакционная коллегия 
В.В.Федин, З.С. Богатыренко, В.Д. Роик, А.А. Никифорова, Э.А. Макарова, Д.С. Некипелов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт журнала «Труд за рубежом»
 Архив журнала «Труд за рубежом» в Научной электронной библиотеке
 Интервью с З.С. Богатыренко в журнале "Трудовое право", №3(10), 2000

Экономические журналы
Научные журналы России
Научные журналы СССР